Il distretto di Rajymbek () è un distretto (audan) del Kazakistan con  capoluogo Kegen.

Rajymbek